

Localidades

Okolona (Arkansas)
Okolona (Kentucky)
Okolona (Mississippi)

Desambiguações de topônimos